Río Viejo puede referirse a:

 Río Viejo, río de la península ibérica, afluente por la derecha del Pirón;
 Río Viejo, municipio de Colombia, situado en el norte del país, en el departamento de Bolívar;
 Río Viejo, localidad de Panamá.